

Sigle 
 Brigade Mixte Mobile  – polizia segreta del Camerun
 Biblioteca Moderna Mondadori  – collana libraria fondata da Alberto Mondadori

Codici 
 BMM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bitam (Gabon)
 bmm – codice ISO 639-3 della lingua betsimisaraka settentrionale